Чалчивитес има више значења:

 Општина Чалчивитес (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Чалчивитес (Чалчивитес, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику